Frankfurt am Main (Nederlands, in historisch verband: Frankfort aan de Main), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
Luchthaven Frankfurt am Main, een luchthaven bij Frankfurt am Main
Vrije stad Frankfort, een historische stadstaat
Groothertogdom Frankfort, een historische vazalstaat
 Frankfurt (Oder) (Nederlands, verouderd: Frankfort aan de Oder), een stad in de Duitse deelstaat Brandenburg

Zie ook 
 Frankfort (doorverwijspagina)
 Frankford (doorverwijspagina)
Frankfurter, het type worst dat voor hotdogs gebruikt wordt, vaak een groot uitgevallen knakworst.